

Населені пункти та їхні частини
 Заґуркі — село в гміні Пенчнев Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Заґуркі — село в гміні Кобильниця Слупського повіту Поморського воєводства
 Заґуркі — село в гміні Дравсько-Поморське Дравського повіту Західнопоморського воєводства
 Заґуркі — частина міста Білосток в Підляському воєводстві
 Заґуркі — частина села Біскупиці в гміні Серадз Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Заґуркі — частина села Мшана-Ґурна в гміні Мшана-Дольна Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Заґуркі — частина села Церанув у гміні Церанув Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Заґуркі — частина села Сноховиці в гміні Лопушно Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Заґуркі — осада в гміні Члухув Члуховського повіту Поморського воєводства

Примітки